Отрепьев — фамилия.
 Отрепьев, Георгий Яковлевич (Георгий Отрепьев, Георгий Амурский, 1879—1925) — русский советский поэт.
 Григорий Отрепьев (XVI—XVII вв.) — беглый монах, как правило отождествляемый с Лжедмитрием I.
 Отрепьев, Павел Павлович (род. 1986) — киргизский футболист.